Bulgákov es un apellido ruso que puede referirse a:

 Mijaíl Bulgákov, escritor y dramaturgo ruso.
 Sergéi Bulgákov, teólogo ruso.
 Bulgákov (Rusia), localidad de Rusia.